Trybom är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 James O. Trybom (1887–1936), svenskamerikansk advokat och politiker
 Anders Peter Trybom (1827–1911), svensk jurist och politiker
 Filip Trybom (1850–1913), svensk zoolog och ämbetsman
 Nils Trybom (1716–1765), svensk konsthantverkare

Svenska efternamn